Contopus nigrescens
 Attila spadiceus